Johannes de Indagine ist der Name folgender Personen:

 Johannes de Indagine (Benediktiner) (Johannes von Hagen; † 1469), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Bursfelde
 Johannes de Indagine (Kartäuser) (Johannes Bremer von Hagen; 1415–1475), deutscher Ordensgeistlicher und Theologe
 Johannes Indagine (Johannes de Indagine, Johannes von Hagen; 1467–1537), deutscher Astrologe und Theologe